Болотовский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

Известные носители 
 Болотовский, Борис Михайлович (1928—2021) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
 Болотовский, Георгий Вульфович (1955—2009) — российский педиатр, автор книг для родителей по воспитанию и здоровью детей.
 Болотовский, Илья Юльевич (1907—1981) — американский художник-абстракционист российского происхождения.
 Болотовский, Исаак Самуилович (род. 1929) — советский психиатр, нарколог, публицист.

Топонимы 
 Болотовский — ручей в Тверской области.